Eino är ett finskt förnamn. Einos namnsdag i den finskspråkiga kalendern är 17 november.

Personer med namnet Eino
Eino Hanski, ingermanländsk-svensk författare, dramatiker och skulptör
Eino Jutikkala, finländsk historiker
Eino Kaila, finländsk filosof och psykolog
Eino Kalima, finländsk teaterchef
Eino Katajavuori, finländsk musiker
Eino Kirjonen, finländsk backhoppare
Eino Leino, finländsk diktare
Eino Penttilä, finländsk friidrottare
Eino Purje, finländsk friidrottare
Eino Rahja, finländsk-rysk politiker
Eino Sormunen, finländsk biskop
Eino Suolahti, finländsk läkare
Eino Tamberg, estnisk kompositör
Eino Uusitalo, finländsk politiker

Referenser

Finska mansnamn